A Csang jelentheti a következőket:

 Csang, koreai vezetéknév
 Csang, kínai vezetéknév és utónév